Aurenhammer ist der Familienname folgender Personen

 Gertrude Aurenhammer (* 1925), österreichische Kunsthistorikerin und Autorin 

 Maria Aurenhammer (* 1954), österreichische Klassische Archäologin

Siehe auch:
 Achim Aurnhammer (* 1952), deutscher Literaturwissenschaftler
 Auernhammer